Свинов — фамилия.

Известные носители:
 Свинов, Дмитрий Вячеславович (род. 1970) — российский деятель органов внутренних дел.
 Свинов, Илья Евгеньевич (род. 2000) — российский футболист.